Суперлига Греции 2006/2007 годов — 48-й чемпионат Греции по футболу. Начался 19 августа 2006 года и завершился 13 мая 2007 года. Футбольный клуб «Олимпиакос» успешно защитил титул, став чемпионом в 35-й раз.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.superleaguegreece.net

Лучшие бомбардиры 
18 голов
  Никос Либеропулос (AEK)

17 голов
  Ривалдо (Олимпиакос)

14 голов
  Димитрис Салпингидис (Панатинаикос)
  Марцин Менчел (ПАОК)

12 голов
  Нери Кастильо (Олимпиакос)
  Димитриос Пападопулос (Панатинаикос)
  Горан Друлич (ОФИ)

10 голов
  Серхио Коке (Арис)

9 голов
  Альбан Буши (Аполлон Каламария)
  Жулио Сезар (AEK)

Ссылки 
 Официальный сайт

2006/2007
Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Греции в 2006 году
Спорт в Греции в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007